Kokoro (in kanji 心 , in hiragana こころ e in katakana ココロ), parola giapponese che letteralmente significa "cuore" in italiano, può riferirsi a:

Persone
Kokoro Koharuno – meglio conosciuta come Koge-Donbo, autrice di fumetti

Letteratura
Il cuore delle cose (こゝろ) – romanzo di Sōseki Natsume
Kokoro Connect (ココロコネクト) – serie di light novel di Sadanatsu Anda

Cinema
 Kokoro (こころ) – film del 1955 di Kon Ichikawa, basato sul romanzo di Sōseki Natsume
 Kokoro (心) – film del 1973 di Kaneto Shindō, basato sul romanzo di Sōseki Natsume
 Kokoro – film del 2007

Musica
 Kokoro – singolo della band sudcoreana SS501
ココロ (Kokoro), singolo di Toraboruta, cantato dalla Vocaloid Kagamine Rin

Manga e anime
Kokoro – personaggio di One Piece

Videogiochi
Kokoro – personaggio della serie Dead or Alive